Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Herrendoppels des Internationalen Tennisturniers von Zinnowitz 1987.

Setzliste 
Gesetzt wurden folgende Paarungen:
  /  (gewannen den Wettbewerb)
  /  (Finale)
  /  (Halbfinale)
  /  (Viertelfinale)

Ergebnisse

Quelle 
 Tennis, Organ des Deutschen Tennis-Verbandes der DDR, 31. Jahrgang (1987), Heft 5 (fälschlicherweise mit 32. Jahrgang bezeichnet)

1987
Tennisturnier 1987